Superliga 2012-13 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2012-13;
 La Superliga de Eslovaquia 2012-13;
 La Superliga de Grecia 2012-13;
 La Superliga de Kosovo 2012-13;
 La Superliga de Serbia 2012-13;
 La Superliga de Suiza 2012-13;
 La Superliga de Turquía 2012-13.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2012-13;
 La Superliga femenina de España 2012-13.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2012-13.